Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Willke – amerykańska działaczka społeczna
 John C. Willke – amerykański pisarz, lekarz i działacz społeczny